Dark kan syfta på:

Personer
 Angel Dark (född 1982), slovakisk porraktris
 Gregory Dark (född 1967), amerikansk fimman
 Ztephan Dark (1967–2006), svensk black metal-musiker

Geografi
 Mount Dark, Antarktis

Engelska efternamn